«Дли́нная рука́ зако́на» (, ) — гонконгский криминальный фильм, режиссёрский дебют , снятый им по сценарию . Фильм был не только тепло принят кинокритиками, но и оказался успешным в коммерческом плане.

Сюжет 
В 1983 году Тай Тун, лидер бандгруппы с материкового Китая едет на поезде с вокзала Коулуна. Соратники Туна берут оружие в переулке и ждут его. Вместе они планируют устроить ограбление ювелирного магазина в Гонконге, а затем «залечь на дно». Шайка пересекает границу, убедив гонконгскую полицию в том, что они из барабанной трупы, направляющейся на празднование дня рождения Будды.

Преступников настигают полицейские при проверке их автомобиля, когда те наблюдают за своей «целью», после чего происходит перестрелка. Бандиты сбегают и строят планы на вторую попытку. Тун встречается со своим «посредником» Тхаем и сообщает ему, что они вынуждены отложить своё задание. Тхай обещает Туну $ 50 000 за убийство Толстяка, копа под прикрытием. Тун со своими людьми «убирает» Толстяка на катке в торговом центре, но приходит в ярость, когда узнаёт, что его наняли убить полицейского. Заподозрив Тхая, полиция безрезультатно допрашивает его о банде Туна. Вскоре Тун со своими друзьями связывает Тхая в машине и поджигает её. Но потом спасает его и требует больше денег. Тхай предаёт банду Туна, показывая полиции видеокассету с убийством Толстяка.

Тун и его люди грабят ювелирный, но всё идёт не по плану. Когда полицейские гонятся за грабителями, погибает охранник. Тхай прибывает на встречу с бандой, но те находят передатчик полиции. Когда Тун избивает Тхая, полицейские в вертолёте открывают по ним огонь, в результате чего Тхай погибает, а один из преступников получает ранение. Бандиты сбегают в город-крепость Коулун. Тем не менее после предательства все они погибают от рук членов спецотряда полиции.

Создатели

Исполнители ролей

Съёмочная группа

Реакция

Сборы 

Фильм собрал HK$  в прокате Гонконга в период с 11 по 25 июля 1984 года. На Тайване, по завершении проката, длившегося с 17 ноября по 7 декабря того же года, общая сумма сборов составила TW$ .

Отзывы кинокритиков 
Борис Хохлов на сайте Hong Kong Cinema оценивает киноленту «значительно выше среднестатистического криминального триллера тех лет». Джон Снэддэн с Heroic Cinema в заключении своей рецензии пишет, что «„Длинная рука закона“ — один из выдающихся кинофильмов кантонского кинематографа — и он заслуживает вашего внимания». Том Канлифф с сайта easternkicks.com описывает фильм как «классический криминальный боевик гонконгского кинематографа, основанный на социальной/исторической атмосфере, в которой он был сделан». Пэт Кинг на портале Far East Films заключает, что «„Длинная рука закона“ отстаёт от своей репутации, но по-прежнему остаётся солидным и неотразимым [фильмом]».

Награды и номинации 

4-я церемония награждения Гонконгской кинопремии

21-й кинофестиваль Золотая лошадь (1984) 

«Длинная рука закона» включена в список ста лучших китайских кинолент по версии Гонконгской кинопремии, в котором расположилась на шестой позиции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
 

Фильмы-боевики Гонконга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы на кантонском языке